Shard bezeichnet:
 eine Instanz einer verteilten Datenbank, siehe Datenbank-Muster #Fragmentierung
 insbesondere Freeshard, ein privater Server für Onlinespiele
 The Shard, ein Wolkenkratzer in London